het jaar 2100 of het getal 2100 in Romeinse cijfers
Máxima Medisch Centrum, een ziekenhuis met een locatie in Eindhoven en in Veldhoven
MMC (bedrijf), een historisch Brits merk van auto's en inbouwmotoren
MMC-kaart of Multi Media Card, een flashgeheugenkaart
MMC Weert, Moesel Megacles Combinatie, een voetbalclub uit Weert
Mungra Medisch Centrum, medisch centrum in Nickerie, Suriname
Master Municipal Clerk, internationale Mastertitel voor griffiers
Microsoft Management Console
Migrerend motorisch complex, een cyclus van contracties en rust in de nuchtere maag en dunne darm
Mitsubishi Motors Corporation
Mobiel Medical Center, een medische voorziening van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
MMC (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1989 t/m 1995
Multi-Memory Controller
Multimedia Command